Рафалес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Матаррания.  Занимает площадь  км². Население — 170 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Ráfales
 Página web de Ráfales

Муниципалитеты Теруэля